Джо́ди О́кленд Уи́ттакер (; род. ) — английская актриса театра и кино. Наиболее известна ролью Тринадцатого Доктора в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» и ролью Бэт Латимер в британской драме «Убийство на пляже».

Карьера 
Уиттакер получила известность после своей дебютной роли в фильме 2006 года «Венера», которая принесла ей номинацию на премию британского независимого кино. С тех пор она появилась в ряде других фильмов и телевизионных шоу в качестве исполнительницы ролей второго плана, а также выступала на Лондонской театральной сцене. На телевидении она играет одну из центральных ролей в британской драме «Убийство на пляже», начиная с 2013 года. Одновременно с этим, Уиттакер дебютировала на американском телевидении с главной ролью в сериале «Активы». 16 июля 2017 года было объявлено, что Джоди получила роль Тринадцатого Доктора в популярном британском сериале «Доктор Кто».

Личная жизнь 
С ноября 2008 года Уиттакер замужем за актёром Кристианом Контрерасом. В апреле 2015 года Уиттакер родила дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Киноактрисы Великобритании